Ива́н Па́влович Попо́в:
 Попов, Иван Павлович (1857—1927) — профессор и директор Казанского ветеринарного института.
 Попов, Иван Павлович (1915—1996) — советский и российский учёный-историк и педагог.